«Хе́рнинг Блю Фокс» — хоккейный клуб из города Хернинг, Дания. Основан в 1947 году. Выступает в высшей лиге датского хоккея Металл Лиге. Домашний стадион — Хоккейная арена KVIK, вмещающий 4105 человек.

История 
История команды — это история датского хоккея.

5 февраля 1947 года группа любителей хоккея решила создать в городе Хернинг хоккейный клуб. Среди учредителей были Кай Лассен, сыгравший позднее большую роль в создании Датского хоккейного союза и первый президент клуба Хуго Мадсен, который возглавлял клуб до 1968 года. Соревнования по хоккею проходили на замёрзжих озёрах и нередко, из-за погоды, матчи отменялись. В 1965 году была открыта первая хоккейная площадка под крышей и с сезона 1965/1966, стала домашней ареной команды. В сезоне 1967/1968 команда впервые выступила в первом дивизионе. Создаётся ещё одна команда клуба Хернинг-2, которая играет во втором дивизионе. Первый успех команды пришёлся на 70-е годы, когда Блю Фокс дважды становился чемпионом Дании.

Изменения в названии команды 
 1947—1998 ХК Хернинг
 1998 — н.в. Хернинг Блю Фокс

Тренеры 
 2015 — 2016   Марио Симиони 
 2016 — 2017  Тодд Бьёркстранд
 2017—   Петри Скрико

Достижения 
  — Чемпион Дании (16): 1973, 1977, 1987, 1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012
  — Серебряный призёр чемпионата Дании (8): 1975, 1985, 1990, 1993, 2000, 2009, 2014, 2016
  — Бронзовый призёр чемпионата Дании (7): 1974, 1981, 1989, 1996, 2002, 2006, 2010
  — Обладатель Кубка Дании (7): 1991, 1994, 1996, 1998, 2012, 2014, 2015
  — Финалист Кубка Дании ():
  — Серебряный призёр Континентального Кубка 2015/2016

Статистика выступлений в Чемпионате Дании

1960—1985

1985—1998 
Элитсерия

1998—2001 
Супер Айс Лига — Кодан Лига

2001—2002 
Супер Айс Лига — Санистол Лига

2002—2005 
Супер Айс Лига — Супер Бест Лига

2005—2007 
Супер Айс Лига — Оддсет Лига

2007—2013 
Супер Айс Лига — Аль-Банк Лига

2013— 
Супер Айс Лига — Метал Лига

Текущий состав 
 Последнее обновление: 30 сентября 2018 года

Известные спортсмены 
Сергей Сенин

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккейные клубы Дании
Хернинг Блю Фокс